Die Philippines Football League 2022/23, aus Sponsorengründen auch als The Philippines Football League brought to you by Qatar Airways bekannt, ist die fünfte Spielzeit der höchsten philippinischen Fußballliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 2017. Die Liga startete mit dem ersten Spieltag am 7. August 2022 und soll im Mai 2023 enden.

Modus 
Es werden jeweils zwei Runden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, das alle Mannschaften am Ende auf 24 Saisonspiele kommen. Jedes Team tritt in diesem System zweimal Zuhause und zweimal Auswärts gegen die anderen Mannschaften an.

Mannschaften

Tabelle 
Stand: 9. Dezember 2022

|}

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2022
Fußballwettbewerb auf den Philippinen